Az 1977–1978-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 44. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Śląsk Wrocław, és a bronzérmes Lech Poznań előtt. A Zawisza Bydgoszcz és a Górnik Zabrze kiesett.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1978
Lengyel 1
Lengyel 1